Список синглов № 1 в США в 1997 году — включает синглы, возглавлявшие главный хит-парад Северной Америки в 1997 году. В нём учитываются наиболее продаваемые синглы исполнителей США, как на физических носителях (лазерные диски, грампластинки, кассеты), так и в цифровом формате (mp3 и другие). Составляется редакцией старейшего музыкального журнала США Billboard и поэтому называется Billboard Hot 100 («Горячая Сотня» журнала Billboard).

Общие сведения 
 Абсолютный рекорд поставил сингл Candle In The Wind 1997 или Goodbye England’s Rose ремейк оригинальной версии 1973 года, посвящённой Принцессе Диане, погибшей в 1997. Выпущенная как сингл, песня заняла первые места в хит-парадах по всему миру (в США 14 недель № 1, из них 12 в 1996 и 2 в 1998). В 2007 году сингл попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый распродаваемый сингл за всю историю музыки.
 11 недель был на № 1 сингл «I’ll Be Missing You» рэперов Puff Daddy, Faith Evans featuring 112. После убийства дружественного рэпера Notorious B.I.G., Puff Daddy выпустил в сотрудничестве с женой покойного, Фэйт Эванс, «поминальную» композицию I’ll Be Missing You, частично цитирующую старый хит The Police Every Breath You Take (который 8 недель был на первом месте в 1983 году) и удостоенную премии «Грэмми» за «лучшее рэп-исполнение в дуэте».

Список синглов № 1

Примечания

См. также 
 1997 год в музыке
 Лучшие синглы США 1997 года
 Список альбомов № 1 в США в 1997 году
 Список кантри-хитов № 1 1997 года

Ссылки 
 Billboard Hot 100 — No.1 songs of 1997. YouTube
 Current Hot 100 Chart
 

 

Чарты Billboard 1997 года
Списки синглов № 1 в США (Billboard)
Списки хитов № 1 1997 года